Янов Олександр Львович — радянський і американський історик, політолог і публіцист.

Словаччина 

 Янов (Словаччина) — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.

Чехія 

 Янов (Рихнов-над-Кнєжной)
 Янов (Брунталь)
 Янов (Світави)
 Янов (Дечин)
 Янов (Раковнік)